Ганджа (Гянджа) — місто в Азербайджані.
 Ганджа — арабське і індійське вітрильне судно, різновид дау.
 Ганджа () — індійська назва марихуани.

Персоналії 
  — індійський актор.
 Ганджа (Ганжа) Андибер — український епічний герой.
 Ганджа Олексій Миколайович — український військовик, прапорщик Армії УНР.

Див. також 
 Ґанджа (значення)
 Ганжа
 Гаджа

Українські прізвища